Марк Ацилий Глабрион (Marcus Acilius Glabrio) e име на римските политици от фамилията Ацилии:

 Марк Ацилий Глабрион (консул 33 пр.н.е.)
 Марк Ацилий Глабрион (консул 256 г.)